Соревнования по теннису среди женщин в одиночном разряде на XXXII летних Олимпийских играх проходили с 24 по 31 июля 2021 года на кортах теннисного центра «Ариакэ». Турнир был организован на площадках с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится Открытый чемпионат США. В соревнованиях приняли участие 64 теннисистки из 35 стран.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич заняла первое место, обыграв в финальном матче Маркету Вондроушову из Чехии. Бенчич стала четвёртой победительницей Олимпиады из Швейцарии: в 1992 году золотую медаль выиграл Марк Россе, а через 16 лет победу в парном разряде одержали Роджер Федерер и Станислас Вавринка. Вондроушова — третья чешская теннисистка, поднявшаяся на пьедестал почёта в одиночном разряде (Яна Новотна и Петра Квитова выигрывали бронзовые медали в 1996 и 2016 годах соответственно). Элина Свитолина выиграла первую в истории Украины медаль Олимпийских игр в теннисе.

Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканка Моника Пуиг не выступила на Играх. Четырёхкратные чемпионки Олимпийских игр сёстры Серена и Винус Уильямс также пропустили турнир. Таким образом, на Играх в Токио определялась новая победительница Олимпиады в одиночном разряде.

Призёры

Посев 

  Эшли Барти (первый круг)
  Наоми Осака (третий круг)
  Арина Соболенко (второй круг)
  Элина Свитолина (полуфинал; бронза)
  Каролина Плишкова (третий круг)
  Ига Свёнтек (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (четвертьфинал)
  Барбора Крейчикова (третий круг)

<ol start="9">
  Белинда Бенчич (титул; золотая медаль)
  Петра Квитова (второй круг)
  Дженнифер Брэди (первый круг)
  Элизе Мертенс (первый круг)
  Анастасия Павлюченкова (четвертьфинал)
  Мария Саккари (третий круг)
  Елена Рыбакина (полуфинал; четвёртое место)
  Кики Бертенс (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Михаэла Бузарнеску (второй круг)
  Ван Цян (второй круг)
  Надя Подорошка (третий круг)
  Вероника Сепеде Роиг (первый круг)
  Саманта Стосур (первый круг)
  Анна-Лена Фридзам (второй круг)
  Майар Шериф (первый круг)

<ol start="8">
  Сара Эррани (первый круг)
  Мона Бартель [PR] (первый круг)
  Елена Веснина [PR] (второй круг)
  Ивана Йорович [PR] (первый круг)
  Карла Суарес Наварро [PR] (второй круг)
  Ярослава Шведова [PR] (первый круг; снятие)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года